Il singolare del torneo di tennis ATP Itaparica 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jaime Yzaga che ha battuto in finale Javier Frana 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Andrej Česnokov (quarti di finale)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Luiz Mattar (primo turno, ritiro)

 Martín Jaite (semifinali)
 Alberto Mancini (quarti di finale)
 Horacio de la Peña (secondo turno)
 Marcelo Filippini (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Itaparica 1988